Georges de Mecklembourg (1899-1963)
 Georges-Alexandre de Mecklembourg (1921-1996)